Кларендон има више значења:
 Кларендон (Тексас)
 Кларендон (Арканзас)
 Кларендон (Пенсилванија)
 Едвард Хајд, Први гроф Кларендона (Енглеска)